Last Rites (englisch für Sterbesakramente) ist:
 der Originaltitel von Draculas Ende, US-amerikanischer Spielfilm von Domonic Paris (1980)
 Last Rites (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Donald P. Bellisario (1988)
 der Originaltitel von Last Rites – Sakrament für einen Mörder, US-amerikanischer Spielfilm von Kevin Dowling (1999)
 der Originaltitel von City of the Dead, US-amerikanischer Spielfilm von Duane Stinnett (2006)
 Last Rites (Band), britische Gothic-Rock-Band
 Last Rites (Computerspiel), Computerspiel der Firma Ocean Software (1997)